«До свидания, господин Грок» () — французский кинофильм Пьера Биллона 1950 года.

Сюжет 
Автобиографический фильм о жизни легендарного швейцарского клоуна Грока (Grock) с самим мастером в главной роли.

Жизнь клоуна Адриана Веттаха проходит в цирке, где он выступает под именем Грок. Благодаря серии картинок европейского художника, рассказывающей о его цирковой жизни, он получает мировую известность.

Актёры 
 Грок — Адриан Ветташ (Грок)
 Сюзи Прим — Графиня Баринофф
 Элена Мансон — Полина, тётя Адриана
 Альфонсо Бовино — итальянец
 Шарль Лемонье — Господин Дюран
 Маврикий Регамэ — Bourquaint
 Надин Руссо — Госпожа Ветташ
 Моника Маркере — Аделаида
 Марфа д’Эрвили — Зрительница
 Тед Реми — Адриан, молодой человек
 Поль Эттли — Wittzec
 Луи Ме

Упоминание про участие в фильме Луи де Фюнеса — ошибка. Он никогда не снимался в этой картине.

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1950 года
Фильмы Пьера Бийона